FEI Nations Cup 2015 steht für folgende Nationenpreisserien im Pferdesport:

 FEI Nations Cup 2015 (Dressurreiten)
 FEI Nations Cup 2015 (Vielseitigkeit)
 Furusiyya FEI Nations Cup 2015 im Springreiten